Reitsamer ist der Familienname von:

 Annemarie Reitsamer (* 1941), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Markus Reitsamer (* 1959), österreichischer Politiker (GRÜNE)
 Richard Reitsamer (1901–1944), religiös motivierter deutscher Kriegsdienstverweigerer
 Cornelius Reitsamer (1857–1930), Goldschmied, städtischer Branddirektor und Ehrenbürger der Stadt Salzburg